Отличие вооружённых сил Канады (поименные буквы «CD») — канадская награда, предоставляемая военнослужащим вооруженных сил Канады, прошедшим двенадцать лет военной службы, при определённых условиях. Медаль была учреждена 15 декабря 1949 года.

Согласно уставу, она также присваивается генерал-губернатору Канады после его или её назначения вице-королём, включающим титул главнокомандующего в Канаде и над ней . Наградой награждаются представители всех званий, которые должны иметь безупречное поведение за последние восемь лет заявленной службы.

Первым генерал-губернатором, получившим CD, был виконт Александер Тунисский в 1951 году. Сначала медалью награждали всех членов королевской семьи, служивших в канадских вооруженных силах, даже без завершенных двенадцати лет службы; однако это не происходит автоматически с 1953 года.

Описание 

Медаль имеет форму десятигранника, диаметром 36 мм. Изготавливается из томпака (медно-никелевого сплава). Первоначально изготавливалась из позолоченного серебра 800 пробы.

Аверс по центру несёт профиль царствующего монарха (в 1949-1952 — Георга VI, в 1952-2022 — Елизаветы II Карл lll 2022) в окружении легенды (в 1949-1952 — Georgivs VI D: G: Britt: omn: Rex Fid: Def; в 1952-2022 — Elizabeth II Dei gratia Regina, внизу — Canada: Charles Ill D. G Rex 2022  внизу — Canada.)

Реверс: под геральдической морской короной три кленовых листа, ниже расправивший крылья орёл. По бокам от короны изображение геральдических лилий. Внизу на ленте надпись: «SERVICE». В 1949-1952 в центре реверса, вместо кленового листа, изображалась монограмма Георга VI.

Медаль при помощи переходного звена крепится к шёлковой муаровой лента красного цвета с тремя тонкими белыми полосками. Повторное награждение за каждые последующие 10 лет службы отмечаются размещением на ленте застёжки (планки), изготовленной из томпака, с изображением по центру гербового щита Канады под королевской короной.

Внешний вид 
Медаль является декагональной (десятиугольной, представляющей десять провинций), 36 миллиметров по плоскостям, с рельефными бюстами  . Медаль короля Георга VI изготовлена ​​из серебра 800 пробы и позолочена. Медаль королевы Елизаветы II – томпаковая (сплав меди с цинком). Версия по позолоченной меди была представлена ​​в 2008 году. На медали короля Георга VI изображена некоронованная голова короля Георга VI , обращенная налево, с надписью GEORGIVS VI D: G: BRITT: OMN: REX FID: DEF по краю. Медаль королевы Елизаветы II содержит некоронованную монетную голову королевы Елизаветы II, обращенное вправо, с надписью по краю ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA со словом CANADA внизу. На реверсе медали изображены военно-морская корона, три кленовых листа и орла, представляющие флот, армию и авиацию сверху вниз. Слово SERVICE расположено на свитке у основания, а геральдические лилии расположены с обеих сторон короны. Королевская монограмма наложена на центр медали короля Георга VI, но не на медали королевы Елизаветы II  . Медаль Короля Георга VI имеет имя и ранг лица, которому была присуждена медаль, выгравированная на обратной стороне сплошной полосы, тогда как медаль Королевы Елизаветы II имеет имя и ранг, выгравированные вокруг края медали. На ранних медалях королевы Елизаветы II буквы были штампованы, а не гравированы  .

Застежка, также известная как планка, присуждается за каждые 10 лет последующей службы  . Застежка изготовлена ​​из томпака и составляет 0,25 inches (6,4 mm), имеет в центре герб Канады, увенчанный короной золотого цвета. Аналогично застежкам стаж службы сказывается на орденской ленте розетками  .

Получатели отличия вооруженных сил Канады имеют право использовать поименные буквы "CD". На вид постноминала не влияет назначение дополнительными застежками.

Планка 

Символом медали является планка, обтянутая шелковой муаровой лентой. При повторных награждениях медалью за каждые 10 лет службы на планку добавляется изображение серебряной розы.

Литература 

Награды Канады